. etape af Tour of Scandinavia 2023 er en  lang , som bliver kørt den 26. august 2023 med start og mål i centrum af .

Ruten 
Rytterne starter fra Tinghuspladsen, sætter retning mod nord, hvor de skal vest om Gullestrup, derefter igennem Tjørring, forbi Fuglsang Sø og Holing Sø, inden de kører mod syd og når mål på Torvet.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

05
Sport i Herning